Посадниково — название населённых пунктов:

Россия 
 Посадниково — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Посадниково — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Посадниково — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Посадниково — посёлок при станции в Киришском районе Ленинградской области.